Brévillers, commune française du Pas-de-Calais
 Brévillers, commune française de la Somme